Het seizoen 1994/95 was het 57ste seizoen van de Liga 1 en het 77ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

1 Progresul Boekarest veranderde zijn naam in National Boekarest.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Sportul Studențesc Boekarest handhaafde zich na het spelen van degradatieduels, Electroputere Craiova degradeerde.

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1994/95 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen